Carmine Gori-Merosi (1810-1886) – cardinale italiano
 Chelidonia Merosi (1883-1995) – supercentenaria italiana
 Giuseppe Merosi (1872-1956) – progettista e imprenditore italiano